Hanabi – parola giapponese che indica i fuochi d'artificio
 Hanabi – singolo dei Capsule del  2001
 Hanabi – singolo degli Ikimono Gakari del 2006
 Hanabi – singolo dei Mr. Children del 2008
 Hanabi – gioco da tavolo di Antoine Bauza